Maria Egiziaca – monaca ed eremita egiziana
 Santa Maria Egiziaca – dipinto di Tintoretto conservato nella Scuola Grande di San Rocco a Venezia 
 Santa Maria Egiziaca – dipinto di Jusepe de Ribera conservato nel Museo Fabre a Montpellier
 Santa Maria Egiziaca – dipinto di Jusepe de Ribera conservato nel Museo civico Gaetano Filangieri a Napoli